Kapacita může být :

 schopnost nějaké entity něco obsáhnout, pojmout, vstřebat, akumulovat
 výrobní kapacita
 ubytovací kapacita (např. kapacita nemocnice, kapacita hotelu, kapacita tábora apod.)
 vitální kapacita (např. vitální kapacita plic, kapacita lebky, kapacita krevního oběhu)
 tepelná kapacita
 informační kapacita
 dopravní kapacita (např. kapacita letiště, přístavu, nádraží, dopravní cesty)
 přepravní kapacita (např. kapacita vozidla, letadla, plavidla)
 obchodní kapacita

 elektrická kapacita – fyzikální schopnost elektrického kondenzátoru pojmout elektrický náboj 
 kapacita baterie – viz skladování energie

 způsobilost něco vykonat – synonymum pro maximální výkonnost zpravidla v optimálním stupni 
 kapacita stroje
 výrobní kapacita

 hovorově, vynikající odborník, znalec, expert, člověk s odbornou autoritou apod.

Externí odkazy